ДМП — аббревиатура:
 Дальморепродукт — российский рыбопромышленный холдинг
 Дивизионный медицинский пункт — медпункт, развёртывавшийся медсанбатом дивизии (с 1935 по 1961 гг.)
 Дивизия морской пехоты США
 ДМП-42 — деревянный мостовой парк, образца 1942 года
 Добрая машина правды — один из проектов А. А. Навального
 Дополнительное место продаж — увеличение продаж в мерчендайзинге
 Душа мужского пола — единица для исчисления налогообложения (подушной подати) в России XVII—XIX вв.

См. также 
 Словарь сокращений